Clément-Bollée peut désigner :
 Bertrand Clément-Bollée (1955-), un officier général français, général de corps d’armée, commandant des forces terrestres (COMFT) ;
 Bruno Clément-Bollée (1954-), un officier général français, général de corps d’armée, directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère des Affaires étrangères ;
 Henry Clément Bollée (1952-), un général français.